ORP „Czapla” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez trałowce polskiej Marynarki Wojennej. Pochodzi od czapli, ptaka brodzącego występującego w Polsce:
 ORP „Czapla” – trałowiec typu Jaskółka z okresu międzywojennego
 ORP „Czapla” – trałowiec redowy projektu 253Ł z lat 40 XX wieku, ex-radziecki T-228
 ORP „Czapla” (617) – trałowiec bazowy projektu 206F z lat 60. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów